Oberon steht für:

Mythologie und Literatur:
 einen Zwerg, siehe Alberich (Mythologie)
 Oberon (Elfenkönig), Figur in Sagen und in Werken der Literatur
 Oberon, König der Elfen, Singspiel von Paul Wranitzky (1789)
 Oberon (Weber), Oper von Carl Maria von Weber (1826)
 Oberon (Wieland), Verserzählung von Christoph Martin Wieland (1780)

Unternehmen:
 Oberon microsystems, Schweizer Softwareproduzent
 Oberon (Verlag), niederländischer Comicverlag

Geographisches:
 Oberon (New South Wales), australische Stadt
 Oberon Council, australisches Verwaltungsgebiet
 Oberon Peak, Berg auf der Alexander-I.-Insel, Antarktika
 Oberon (Skulptur), Skulptur in Ålesund, Norwegen

Sonstiges:
 Oberon (Mond), Mond des Planeten Uranus
 Oberon (Programmiersprache), Programmiersprache

 Oberon-Klasse, britisches U-Boot
 Prins Oberon, schwedisches Fährschiff
 Oberon, Handelsname des Insektizids Spiromesifen

Oberon ist der Familienname folgender Personen:
 Merle Oberon (1911–1979), britische Schauspielerin
 Edward Oberon, britischer Musikproduzent und DJ